Иван Фёдорович Рерберг:
 Рерберг, Иван Фёдорович (1892—1957) — советский художник, плакатист.
 Рерберг, Иван Фёдорович (1831—1917) — российский гражданский и железнодорожный инженер.